Alonso Fernández puede referirse a:

 Alonso Fernández, compositor y maestro de capilla español del siglo XVI.
 Alonso Fernández de Madrid (1474 - 1559), sacerdote e historiador español.
 Alonso Fernández de Córdoba y Figueroa (1653 - 1699), cardenal español.
 Alonso Fernández de Lugo (1456-1525), militar español, adelantado y capitán general de las costas de África. Fundador de Santa Cruz de Tenerife.
 Alonso Fernández de Avellaneda, seudónimo de un escritor español, autor del Quijote apócrifo.
 Alonso Fernández de Madrigal (1410 - 1455), clérigo, académico y escritor español, obispo de Ávila (1454 - 1455).
 Alonso Fernández de Heredia, político español del siglo XVIII, gobernador de la Florida, de Yucatán y de Guatemala.
 Alonso Fernández Portocarrero, conquistador español del siglo XVI, capitán al servicio de Hernán Cortés en la conquista de México.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández